La Coppa del Generalissimo 1973 è stata la 37ª Coppa del Generalissimo di pallacanestro maschile.

Primo turno 

|}

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1972-1973

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1973
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Paterna